Laurent Rausis (1956. május 29.) svájci nemzetközi labdarúgó-partbíró. Egyéb foglalkozása: technikus.

Pályafutása

Labdarúgó-partbíróként

Nemzeti partbíráskodás

Nemzetközi partbíráskodás 
A Svájci labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) 1993-ban terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) partbíróinak keretébe. Több válogatott és nemzetközi klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi partbíráskodástól 2001-ben a FIFA 45 éves korhatárának betöltésével vonult vissza.

Világbajnokság 
Franciaországban rendezték a XVI., az 1998-as labdarúgó-világbajnokság-ot, ahol kettő csoporttalálkozón, illetve az egyik nyolcaddöntőn, a Hollandia–Jugoszlávia (2:1) mérkőzést vezető spanyol José Garcia Aranda bírónak lehetett segítő asszisztense.
Partbírói mérkőzéseinek száma: 3.

Ezen a tornán a már önállóan meghívott partbírók még nem kapcsolódtak közvetlenül hazájuk- vagy a kijelölt játékvezetőhöz.

Nemzetközi kupamérkőzések 
Partbírói mérkőzéseinek száma döntőben: 2

UEFA-szuperkupa 
1993-ban az Európai Labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) felkérte, hogy a mdöntőben működő játékvezetőnek legyen az egyik asszisztense.

Román kupa 
2001-ben a Román labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága a torna döntőjének levezetésére semleges bírót és segédeket kért fel. A házi döntő résztvevői: 
Dinamo Bucureşti–Rocar Bucureşti (4:2), játékvezető a svájci Urs Meier, segédei Rausis Laurent és Antonio Vecchio.

Források 
 
 
 

Svájci labdarúgó-játékvezetők
1956-ban született személyek
Élő személyek